Та́волги — наименование географических объектов в Невьянском районе Свердловской области России.

 Таволги — остановочный пункт Свердловской железной дороги.
 Верхние Таволги — деревня.
 Нижние Таволги — деревня.

См. также 

 Таволга (значения)
 Таволожка

Примечания